|}
Die Bahnstrecke Babanusa–Wau ist eine kapspurige Eisenbahnverbindung zwischen Sudan und Südsudan. Die Strecke zweigt in Babanusa von der Hauptstrecke Khartum–Nyala ab und führt nach Wau. Mit der Sezession des Südsudan zum 9. Juli 2011 fiel der südliche Teil der Strecke, 248 km, an den neuen Staat.

Geschichte 

Die 445 km lange Strecke wurde von der Sudanesischen Eisenbahn zwischen 1958 und 1962 erbaut. Sie wurde in einer Zeit errichtet, als die Eisenbahn im landgebundenen Fernverkehr des Sudan nahezu noch ein Monopol innehatte. Der erste Abschnitt bis Al Muglad ging am 30. April 1959 in Betrieb. Im Februar 1962 war die Strecke durchgängig bis Wau für Güterzüge befahrbar. Der Personenverkehr wurde am 17. März 1962 aufgenommen. Die Fahrzeit von Khartum bis Wau betrug etwa sechs Tage. Der Betrieb musste im Sommer wegen Überflutung hin und wieder eingestellt werden. 

Der Personenverkehr wurde aufgrund des Sezessionskriegs des Südsudan bereits 1986 wieder eingestellt. Der verbleibende Zugverkehr der folgenden Jahre diente ausschließlich dem Transport von Rüstungsgütern in die von der Armee des Sudan gehaltene Stadt Wau. Im weiteren Verlauf des Krieges wurde die Bahnverbindung zerstört.

Eine Untersuchung 2004 ergab, dass insgesamt 140 Kilometer Schienen und zwei Brücken fehlen. Eine Wiederherstellung schien zunächst nicht möglich. Mit Hilfe von UN-Mitteln wurde die Strecke jedoch wieder aufgebaut. Minenräumorganisationen begannen nach dem Ende des Bürgerkriegs die Trasse von Minen und Blindgängern zu räumen. Dabei legten sie mit Räumfahrzeugen zunächst einen 8 bis 25 Meter breiten Korridor an. Auf der wiederhergestellten Bahnstrecke im Südsudan erreichte im September 2009 ein von Babanusa kommender Zug Aweil. Im März 2010 war die gesamte Strecke wieder durchgängig befahrbar.  Der erste in Wau ankommende Güterzug wurde vom sudanesischen Staatschef Omar al-Baschir und dem südsudanesischen Präsidenten Salva Kiir Mayardit empfangen.

Ob die Strecke seit dem 9. Juli 2011 noch befahren und wie deren Betrieb organisiert wird, ist nicht bekannt.

Literatur 

 Neil Robinson: World Rail Atlas and Historical Summary 7 = North, East and Central Africa.o.O. 2009, S. 67ff u. Tafel 38. ISBN 978-954-92184-3-5

Einzelnachweise 

Schienenverkehr (Südsudan)
Internationale Bahnstrecke
Bahnstrecke im Sudan
Verkehrsbauwerk im Südsudan